Estímulo (fisiologia)
 Estímulo (psicologia)
Estímulo nervoso
Estímulo subliminar
Estímulo supernormal
Estímulo sexual
Estímulo liminar
Estímulos reforçadores

Desambiguação